Vitali Gussev est un footballeur estonien, issu de la minorité russe, né le  à Tartu en RSS d'Estonie.

Vitali Gussev evolue au Maardu Linnameeskond, il occupe le poste d'attaquant.

Biographie 
Le , Gussev a signé un contrat de trois ans et demi avec le club roumain SC Astra Ploiești. Il a fait ses débuts avec son nouveau club lors d'une victoire 2 buts à 1 face au FC Brașov.

Carrière

Palmarès 
 FC Levadia Tallinn
 Champion d'Estonie : 2009

Références

Liens externes 
 

Footballeur international estonien
Joueur du FBK Kaunas
Joueur du FC Levadia Tallinn
Joueur du Trelleborgs FF
Joueur du FC TVMK Tallinn
Joueur du FC Narva Trans
Joueur du JK Tammeka Tartu
Joueur du FK Atlantas Klaipėda
Joueur de l'Enköpings SK
Naissance en mars 1983
Naissance à Tartu
Naissance en RSS d'Estonie